Первый чемпионат Франции по стоклеточным шашкам был организован известным меценатом Франсуа Арну (1870-1953) и прошёл в Лионе с 29 октября по 5 ноября  1910 года с участием семи ведущих игроков страны. В двухкруговом турнире победил Альфред Молимар, завоевавший титул чемпиона Франции. По условиям соревнования любой из его участников имел право вызвать победителя на матч из трёх партий. Сразу по окончании турнира Исидор Вейс вызвал Молимара, победил его в матче со счётом +1=2 и стал новым чемпионом Франции. В свою очередь Вейса вызвал на матч Леонар Оттина. Вейс выиграл и этот матч со счётом +1=1 и отстоял завоёванный титул.

 — Альфред Молимар

 — Исидор Вейс

 — Поль Сонье

Результаты турнира

Литература 
 «Le Damier Universel». — 1910. — № 15. — p. 36-37
 «Bulletin du Damier Français» — 1910. — № 10. — p. 116—120

Ссылки 

Спорт во Франции в 1910 году
1910 год в шашках